Drie Hoefijzers (bedrijf), een voormalige brouwerij in Breda
Drie Hoefijzers (wijk), een wijk op het terrein van de gelijknamige voormalige brouwerij te Breda
Drie Hoefijzers (Hulst), een buurtschap in de gemeente Hulst
Drie Hoefijzers (Moerdijk), een buurtschap in de gemeente Moerdijk